QUMO gamebox — многофункциональный медиаплеер с расширенными игровыми функциями (поддержка 8 и 16 битных игр), произведенный гонконгской компанией QUMO Co Ltd.

Функциональные возможности 
 Встроенная камера на 1,3 (в руководстве ошибка что камера на 1,5) мегапикселя
 2,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с 262 000 оттенками 320×240 точек
 Слот для SD/MMC карт памяти (возможность копирования файлов с карты в память плеера и наоборот без использования компьютера)
 Встроенный динамик
 Встроенный микрофон (запись в ACT и WAV)
 Прослушивание и запись FM радио (Память на 20 FM станции)
 Возможность просмотра видео (AVI), фото (JPEG, BMP, GIF) и текстовых файлов (TXT)
 Поддержка форматов: аудио — MP3, WMA; видео — MOV, ASF, AVI, DAT, MP4 — через AVI конвертер
 Игровая консоль, поддержка игр форматов *.nes, *.smc, *.sfc *.gba (NES, SNES и Game Boy)
 Функция редактирования фотографий
 4 установок эквалайзера
 USB 2.0
 Мобильный диск USB flash drive
 Поддержка русских тегов, русифицированное меню
 Упрощённая система обновления прошивок на официальном сайте
 Защита от посторонего ПО и Прошивок

Комплектация 
 Наушники Cresyn
 Компакт-диск с программным обеспечением и руководством пользователя
 Краткое руководство пользователя на русском языке
 USB кабель
 Гарантийный талон

См. также 
 Dingoo A320
 QUMO gameBOX XL
 GP2X

Ссылки 
 Страница на официальном сайте QUMO
 Игры для QUMO gamebox на официальном сайте
 Обзор QUMO gamebox на сайте Mobile-review.com
 Обзор медиаплеера Qumo Gamebox на сайте Цифровой центр ИОН
 Видеообзор плеера QUMO gamebox в передаче Inспектор Гаджет на портале Games-TV.ru

Аудиоплееры
Медиаплееры
MP3-плееры
Портативные мультимедийные проигрыватели
Игровые приставки